Блумзбері — район у Центральному Лондоні
 Блумзбері (Нью-Джерсі) — місто в окрузі Гантердон, Нью-Джерсі, США.
 Bloomsbury Publishing — незалежне лондонське видавництво, відоме публікацією різножанрових романів
 Блумзбері (група) — гурток інтелектуалів